Jesús Carrasco puede hacer referencia a:

 Jesús Carrasco Jaramillo, escritor español
 Jesús Carrasco-Muñoz, arquitecto español